Кубок обладателей кубков КАФ 1991 — 17-й розыгрыш клубного футбольного турнира КАФ. В турнире приняли участие обладатели Кубков из 36 африканских стран. Победителем стал замбийский клуб «Пауэр Дайнамоз».

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 
Первый матч состоялся 17 ноября, ответный — 1 декабря 1991 года.

|}

Чемпион

Ссылки 
 Статистика Кубка обладателей кубков КАФ 1991 на сайте RSSSF

Примечания 

1991
Футбол в Африке в 1991 году